Ово је списак потврђених најстаријих мушкараца у историји. Њихову доб потврдила је Гинисова књига рекорда или Геронтолошка истраживачка група. Људи који су делимично документовани и чија се валидација тренутно чека, означени су плавом бојом и нису ранкирани редним бројевима.

Најстарији потврђени мушкарац у историји био је Џироемон Кимура (1897—2013) који је живео 116 година и 54 дана.

Најстарији мушкарци у историји (113+)

Види још
 Списак потврђених најстаријих људи
 Списак најстаријих живих људи
 Европски суперстогодишњаци
 Балкански суперстогодишњаци
 Суперстогодишњаци

Извори
List of Validated Male Supercentenarians Gerontology Wiki
Las personas más longevas Supercentenarios Latinoamericanos (LAS)

Спољашње везе

Суперстогодишњаци